Инфанта Кристина Мария Испанская, графиня Мароне-Чинзано (, 12 декабря 1911, Мадрид — 23 декабря 1996, Мадрид) — дочь короля Испании Альфонсо XIII и Виктории Евгении Баттенберг, тётка короля Испании Хуана Карлоса I.

Биография 
Инфанта Кристина Мария родилась в Королевском дворце в Мадриде. Испанская королевская семья покинула страну в 1931 году и поселилась в Париже. В 1933 году король Альфонсо и его дочери, инфанты Беатриса и Мария Кристина, переехали в Рим. Их отец предупредил потенциальных женихов об опасности гемофилии, которой были больны два его сына (Альфонсо и Гонсало).

Брак и дети 
Кристина Мария вышла замуж 1 сентября 1940 года за Энрико Эухенио Антонио Мароне-Чинзано (15 марта 1895 — 23 октября 1968), первого графа Мароне, сына Альберто Мароне и его жены Паолы Чинзано. В браке родилось четыре дочери:

 Донья Виттория Евгения Альфонса Альберта дель Пилар Энрика Паола Мароне-Чинзано (5 марта 1941 года), вышла замуж (12 января 1961) за Хосе Карлоса Альварес де Толедо и Гросс (7 ноября 1929 — 19 марта 2000).
 Джованна Паола Габриелла Мароне-Чинзано (31 января 1943), замужем в первом браке за Хайме Galobart и Satrustequi (4 февраля 1935 г.), во-втором, за Луисом Анхелем Санчес-Мерло и Руис (10 октября 1947 г.)
 Мария Терезия Беатрис Мароне-Чинзано (4 января 1945), вышла замуж 22 апреля 1967 года и развелась в 1989 году с Хосе Мария Руис де Арана и Монтальво (27 апреля 1933 — 30 апреля 2004 года).
 Анна Алессандра (Анна Сандра) Мароне-Чинзано (21 декабря 1948 г.), замужем (7 декабря 1968) в первом браке за Джан Карло Ставро ди Сантароса (25 мая 1944 г.), во-втором(24 июля 1986) за Фернандо Шварц и Хирон (16 ноября 1937)

Смерть 
Инфанта Мария Кристина вернулась в Испанию, но никогда не жила там постоянно. Она умерла в Мадриде от сердечного приступа 23 декабря 1996 года во время Рождества на вилле Хиральда, резиденции её родственницы принцессы Марии Мерседес Бурбон-Сицилийской, графини Барселонской. Как особа королевской семьи, Мария Кристина могла быть похоронена в Эскориале, но была похоронена в Пантеоне Мароне-Чинзано в Турине, Италия.

Родословная 

</center>

Инфанты Испании (женщины)